Вильяльбилья ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Занимает площадь 34,6 км². Население — 9 819 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página oficial del ayuntamiento 
 Portal Informativo de villalbilla (Noticias, fotografías, foros..)
 Equipo de beisbol de villalbilla 
 Página oficial de Peñas Albas (Comunidad de Propietarios) 
 Página oficial de Peñas Albas (Comunidad de Propietarios) 
 Página oficial de la Asociación de Madres y Padres del Instituto de los Hueros
 "El gran foro de Villalbilla"

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида